

Барди — село в Коростенському районі Житомирської області

Барди — село в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства